Ferndale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ferndale, Australien, ort, Western Australia, Canning,

Storbritannien 

 Ferndale, Storbritannien, ort, Wales, Rhondda Cynon Taf,

USA 

 Ferndale, Florida, ort, Lake County, 
 Ferndale, Maryland, ort, Anne Arundel County, 
 Ferndale, Michigan, ort, Oakland County, 
 Ferndale, Pennsylvania, ort, Cambria County, 
 Ferndale, Kalifornien, ort, Humboldt County, 
 Ferndale, Washington, ort, Whatcom County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar